Garrick Ollivander, personnage de l'univers de Harry Potter, fabricant de baguettes magiques et gérant de la boutique du même nom.
 Ollivander, boutique fictive de l'univers de Harry Potter, située sur le chemin de Traverse et spécialisée dans la fabrication et la vente de baguettes magiques.